Le mot familiale peut être employé comme :
adjectif, forme féminine de familial, pour qualifier ce qui est relatif à la famille
nom commun, une familiale (français québécois) est un type de véhicule appelé break en France
Familiale  est un poème de Jacques Prévert.